Start steht für:

 den Beginn eines Wettkampfes, siehe Start (Sport)
 das Abheben eines Luftfahrzeuges, siehe Start (Luftfahrt)
 das Hochfahren eines Computers, siehe Booten
 ein Kommandozeilenbefehl, siehe Liste von DOS-Kommandozeilenbefehlen #start

Namen:
 Start (Stipendium), Stipendienprogramm für Migranten in Deutschland und Österreich
 Start-Preis, österreichischer Wissenschaftspreis
 eine Zigarettenmarke von Philip Morris, siehe Philip Morris International #Marken
 Továrna automobilů Start, ehemaliger tschechoslowakischer Automobilhersteller
 Start (Kleinbus), ein futuristischer Kleinbus aus sowjetischer Fertigung
 Start (Rakete), russische Trägerrakete
 IK Start, norwegischer Fußballverein, siehe Start Kristiansand
 Start (Louisiana), Stadt in Louisiana
 Start Hill, Hügel auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 eine Marke der Regionalverkehre Start Deutschland

START steht als Abkürzung für:
 Simple Triage and Rapid Treatment, ein Schema zur Klassifizierung von Patienten, siehe Triage #STaRT-Schema: Simple Triage and Rapid Treatment
 Strategic Arms Reduction Treaty, Abrüstungsabkommen zwischen der Sowjetunion bzw. Russland und den Vereinigten Staaten
 Studiengesellschaft zur Automatisierung für Reise und Touristik GmbH, Betreiber eines Computerreservierungssystems für Reisebüros, heute Amadeus Germany
 The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, ein Center of Excellence des U.S. Department of Homeland Security an der University of Maryland zur Sammlung und Auswertung von Informationen bezüglich weltweiter terroristischer Vorkommnisse

Siehe auch:

 Start Point
 Der Start
 Start-MSC2
 Starter

Abkürzung